|(1901) Моравия (Moravia) || 1972 AD || 14 января 1972 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1902) Шапошников (Shaposhnikov) || 1972 HU || 18 апреля 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(1903) Аджимушкай (Adzhimushkaj) || 1972 JL || 9 мая 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(1904) Масевич (Massevitch) || 1972 JM || 9 мая 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(1905) Амбарцумян (Ambartsumian) || 1972 JZ || 14 мая 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(1906) Неф (Naef) || 1972 RC || 5 сентября 1972 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1907) Руднева (Rudneva) || 1972 RC2 || 11 сентября 1972 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(1908) Победа (Pobeda) || 1972 RL2 || 11 сентября 1972 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(1909) Алехин (Alekhin) || 1972 RW2 || 4 сентября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(1910) Михайлов (Mikhailov) || 1972 TZ1 || 8 октября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(1911) Шубарт (Schubart) || 1973 UD || 25 октября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1912) Анубис (Anubis) || 6534 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1913) Секанина (Sekanina) || 1928 SF || 22 сентября 1928 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1914) Хартбиспуртдэм (Hartbeespoortdam) || 1930 SB1 || 28 сентября 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1915) Кетцалькоатль (Quetzálcoatl) || 1953 EA || 9 марта 1953 || Паломар || Уилсон, Алберт
|-
|(1916) Борей (Boreas) || 1953 RA || 1 сентября 1953 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1917) Куйо (Cuyo) || 1968 AA || 1 января 1968 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско, A. G. Samuel
|-
|(1918) Эгийон (Aiguillon) || 1968 UA || 19 октября 1968 || Бордо || G. Soulié
|-
|(1919) Клеменс (Clemence) || 1971 SA || 16 сентября 1971 || Эль-Леонсито || Джеймс Гибсон, Карлос Сеско
|-
|(1920) Сармьенто (Sarmiento) || 1971 VO || 11 ноября 1971 || Эль-Леонсито || Джеймс Гибсон, Карлос Сеско
|-
|(1921) Пала (Pala) || 1973 SE || 20 сентября 1973 || Паломар || Том Герельс
|-
|(1922) Зулу (Zulu) || 1949 HC || 25 апреля 1949 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1923) Осирис (Osiris) || 4011 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1924) Гор (Horus) || 4023 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1925) Франклин-Адамс (Franklin-Adams) || 1934 RY || 9 сентября 1934 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1926) Демидделер (Demiddelaer) || 1935 JA || 2 мая 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1927) Суванто (Suvanto) || 1936 FP || 18 марта 1936 || Турку || R. Suvanto
|-
|(1928) Сумма (Summa) || 1938 SO || 21 сентября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1929) Коллаа (Kollaa) || 1939 BS || 20 января 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
| (1930) Люцифер (Lucifer) || 1964 UA || 29 октября 1964 || USNO Флагстафф || Э. Рёмер
|-
| (1931) Чапек (Čapek) || 1969 QB ||22 августа 1969 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1932) Янски (Jansky) || 1971 UB1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1933) Тинхен (Tinchen) || 1972 AC || 14 января 1972 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1934) Джефферс (Jeffers) || 1972 XB || 2 декабря 1972 || Сан-Хосе || Арнольд Клемола
|-
|(1935) Люцерна (Lucerna) || 1973 RB || 2 сентября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1936) Лугано (Lugano) || 1973 WD || 24 ноября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1937) Локарно (Locarno) || 1973 YA || 19 декабря 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1938) Лозанна (Lausanna) || 1974 HC || 19 апреля 1974 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1939) Лоретта (Loretta) || 1974 UC || 17 октября 1974 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(1940) Уайпл (Whipple) || 1975 CA || 2 февраля 1975 || Гарвард || -
|-
|(1941) Вильд (Wild) || 1931 TN1 || 6 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1942) Яблунка (Jablunka) || 1972 SA || 30 сентября 1972 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1943) Антерос (Anteros) || 1973 EC || 13 марта 1973 || Эль-Леонсито || Джеймс Гибсон
|-
|(1944) Ґюнтер (Günter) || 1925 RA || 14 сентября 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1945) Весселинк (Wesselink) || 1930 OL || 22 июля 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1946) Вальравен (Walraven) || 1931 PH || 8 августа 1931 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1947) Исо-Хейккиля (Iso-Heikkilä) || 1935 EA || 4 марта 1935 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1948) Кампала (Kampala) || 1935 GL || 3 апреля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1949) Мессина (Messina) || 1936 NE || 8 июля 1936 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1950) Вемпе (Wempe) || 1942 EO || 23 марта 1942 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1951) Лик (Lick) || 1949 OA || 26 июля 1949 || Сан-Хосе || Карл Виртанен
|-
|(1952) Хесберг (Hesburgh) || 1951 JC || 3 мая 1951 || Бруклин || IAP
|-
|(1953) Рупертвильдт (Rupertwildt) || 1951 UK || 29 октября 1951 || Бруклин || IAP
|-
|(1954) Кукаркин (Kukarkin) || 1952 PH || 15 августа 1952 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1955) МакМет (McMath) || 1963 SR || 22 сентября 1963 || Бруклин || IAP
|-
|(1956) Артек (Artek) || 1969 TX1 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1957) Ангара (Angara) || 1970 GF || 1 апреля 1970 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1958) Чандра (Chandra) || 1970 SB || 24 сентября 1970 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско
|-
|(1959) Карбышев (Karbyshev) || 1972 NB || 14 июля 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(1960) Гизан (Guisan) || 1973 UA || 25 октября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1961) Дюфур (Dufour) || 1973 WA || 19 ноября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1962) Дюнан (Dunant) || 1973 WE || 24 ноября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1963) Безовец (Bezovec) || 1975 CB || 9 февраля 1975 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1964) Лейтен (Luyten) || 2007 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1965) ван де Камп (van de Kamp) || 2521 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1966) Тристан (Tristan) || 2552 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1967) Менцель (Menzel) || A905 VC || 1 ноября 1905 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1968) Мельтреттер (Mehltretter) || 1932 BK || 29 января 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1969) Ален (Alain) || 1935 CG || 3 февраля 1935 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1970) Шумерия (Sumeria) || 1954 ER || 12 марта 1954 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1971) Хагихара (Hagihara) || 1955 RD1 || 14 сентября 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(1972) Исин (Yi Xing) || 1964 VQ1 || 9 ноября 1964 || Нанкин || -
|-
|(1973) Колоколо (Colocolo) || 1968 OA || 18 июля 1968 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Cofre
|-
|(1974) Кауполикан (Caupolican) || 1968 OE || 18 июля 1968 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Cofre
|-
|(1975) Пикельнер (Pikelner) || 1969 PH || 11 августа 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1976) Каверин (Kaverin) || 1970 GC || 1 апреля 1970 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1977) Шура (Shura) || 1970 QY || 30 августа 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(1978) Патрис (Patrice) || 1971 LD || 13 июня 1971 || Перт || -
|-
|(1979) Сахаров (Sakharov) || 2006 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1980) Тескатлипока (Tezcatlipoca) || 1950 LA || 19 июня 1950 || Паломар || Уилсон, Алберт, Å. A. E. Wallenquist
|-
|(1981) Мидас (Midas) || 1973 EA || 6 марта 1973 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(1982) Клайн (Cline) || 1975 VA || 4 ноября 1975 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(1983) Бок (Bok) || 1975 LB || 9 июня 1975 || Tucson || Э. Рёмер
|-
|(1984) Федынский (Fedynskij) || 1926 TN || 10 октября 1926 || Крым || Белявский С. И.
|-
|(1985) Hopmann || 1929 AE || 13 января 1929 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1986) Плаут (Plaut) || 1935 SV1 || 28 сентября 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1987) Каплан (Kaplan) || 1952 RH || 11 сентября 1952 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1988) Делорес (Delores) || 1952 SV || 28 сентября 1952 || Бруклин || IAP
|-
|(1989) Татры (Tatry) || 1955 FG || 20 марта 1955 || Скалнате Плесо || A. Paroubek
|-
|(1990) Пильчер (Pilcher) || 1956 EE || 9 марта 1956 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1991) Дарвин (Darwin) || 1967 JL || 6 мая 1967 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско,  Арнольд Клемола
|-
|(1992) Гальварино (Galvarino) || 1968 OD || 18 июля 1968 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Cofre
|-
|(1993) Гуакольда (Guacolda) || 1968 OH1 || 25 июля 1968 || Cerro El Roble || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
|(1994) Шейн (Shane) || 1961 TE || 4 октября 1961 || Бруклин || IAP
|-
|(1995) Гаек (Hajek) || 1971 UP1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1996) Адамс (Adams) || 1961 UA || 16 октября 1961 || Бруклин || IAP
|-
|(1997) Леверье (Leverrier) || 1963 RC || 14 сентября 1963 || Бруклин || IAP
|-
|(1998) Тициус (Titius) || 1938 DX1 || 24 февраля 1938 || Хайдельберг || A. Bohrmann
|-
|(1999) Хираяма (Hirayama) || 1973 DR || 27 февраля 1973 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2000) Гершель (Herschel) || 1960 OA || 29 июля 1960 ||  Зоннеберг || J. Schubart
|}